Pyramus en Thisbe, een verhaal over twee geliefden uit de Griekse mythologie
Thisbe (planetoïde), een planetoïde in een baan om de zon tussen Mars en Jupiter
Thisbe (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de Riodinidae